Krønge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Lolland. 
Krønge (plaats) een plaats in de Deense gemeente Lolland.